Laurent Roussey (né en 1961), footballeur français,
 Olivier Roussey (né en 1958), footballeur français, frère du précédent.